Anna Christie (peça teatral), de Eugene O'Neill
 Anna Christie (1923), filme mudo com Blanche Sweet

 Anna Christie (1930), filme com Greta Garbo